Giannone ist der Name von

 Pietro Giannone (1676–1748), italienischer Jurist, Historiker und Schriftsteller
 Salvatore Giannone (* 1936), italienischer Sprinter